Krzysztof Przypkowski (ok. 1598–ok. 1661) – działacz ariański
 Krzysztof Przypkowski (ur. 1975) – polski piłkarz